Документалістика, кінодокументалістика — галузь кінематографії, що охоплює всі види хронікальних і документальних фільмів
 Документалістика — жанр літературних творів, що відтворюють справжні події, зображують реальних осіб, представляють документальні свідчення; літературні твори, що належать до цього жанру.
Відеодокументалістика — спеціальна історична дисципліна, яка вивчає відеодокументи, що містять суспільно значущу інформацію.

Див. також 
Документальна література
Документознавство

Примітки